Atelinae é uma subfamília de mamíferos primatas, que junto com a subfamília Alouattinae forma a família Atelidae.

Taxonomia 

 Subfamília Atelinae
 Gênero Ateles (macacos-aranha)
 Ateles paniscus
 Ateles hybridus
 Ateles belzebuth
 Ateles chamek
 Ateles marginatus
 Ateles fusciceps
 Ateles fusciceps fusciceps
 Ateles fusciceps rufiventris
 Ateles geoffroyi
 Ateles geoffroyi yucatanensis
 Ateles geoffroyi vellerosus
 Ateles geoffroyi geoffroyi
 Ateles geoffroyi ornatus
 Ateles geoffroyi grisescens
 Gênero Brachyteles (muriquis)
 Brachyteles arachnoides
 Brachyteles hypoxanthus
 Gênero Lagothrix (macacos-barrigudos)
 Lagothrix lagothricha
 Lagothrix poeppigii
 Lagothrix lugens
 Lagothrix cana
 Lagothrix cana cana
 Lagothrix cana tschudii
 Gênero Oreonax
 Oreonax flavicauda

Referências 

Atelinae